15-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 2 лютого до 8 березня 1947 року в Ленінграді.

Турнірна таблиця

Посилання 
 МИСТЕРИЯ КЕРЕСА
 15th USSR Championship; Leningrad 1947 

Чемпіонати СРСР із шахів
1947 в СРСР
1947 у шахах
Лютий 1947
Березень 1947